Кара Блэк защитила свой прошлогодний титул, однако не в паре с Ренне Стаббс, а вместе с Лизель Хубер. Австралийка также принимала участие в соревнованиях (вместе с Лизой Реймонд), но уступила уже на старте.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Отказ)
  'Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Елена Лиховцева /  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина (Третий раунд)

<ol start="10">
  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник ''(Третий раунд)
  Брианн Стюарт /  Саманта Стосур ''(Полуфинал)
  Линдсей Дэвенпорт /  Корина Морариу ''(Второй раунд)
  Хисела Дулко /  Мария Венто-Кабчи ''(Первый раунд)
  Элени Данилиду /  Николь Пратт ''(Второй раунд)
  Эмили Луа /  Барбора Стрыцова ''(Третий раунд)
  Габриэла Навратилова /  Михаэла Паштикова ''(Второй раунд)
  Элс Калленс /  Эммануэль Гальярди ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые